Ferrit (von  ‚Eisen‘) steht für:
 Ferrit (Gefügebestandteil), Gefügebestandteil von Stahl oder Gusseisen
 Ferrit (Phase), eine Modifikation des Eisens
 eine ferrimagnetische Oxidkeramik, siehe Ferrite

Siehe auch: